Ariella Ferrera (* 15. Januar 1979 in Medellín, Kolumbien) ist ein US-amerikanisches Fotomodell und Pornodarstellerin.

Leben 
Ariella Ferrera wurde am 15. Januar 1979 in Medellin (Kolumbien) geboren. Ferrera zog mit ihrer Familie nach Chicago, Illinois, als sie fünf Jahre alt war. Ferrera arbeitete vor ihrem Engagement in der Erotik-Unterhaltungsindustrie als eingetragene Zahnhygienikerin. 

Ferrera trat 2009 im Alter von 30 Jahren erstmals in expliziten Hardcore-Filmen auf. Sie drehte Szenen für namhafte Unternehmen wie Brazzers, Mile High, Pulse Distribution, Girlfriends Films und Digital Playground. Ferrera ist vor allem als Darstellerin einer MILF oder einer Cougar in Filmen des gleichnamigen Genres bekannt. 2017 spielte sie in dem Pornospielfilm Blood Sisters. Im Jahr 2016 wurde sie von Manuel García Pérez für mundiario.com interviewt. Sie wohnt in Mission Viego, Kalifornien. Mit 90.500 Suchen pro Monat gehört sie zu den Top 10 der meistgesuchten Pornostars online und ist die bekannteste kolumbianische Pornodarstellerin.

Mainstream 
 Ferrera spielte 2012 in dem Film Gallino, the Chicken System von  Carlos Atanes.

Filmauswahl

Branchenpreise

Nominierungen 
 2015: AVN Award: Fan Award: Hottest MILF
 2015: AVN Award: MILF Performer of the Year
 2016: AVN Award: Fan Award: Hottest MILF
 2014: XBIZ Award: MILF Performer of the Year

Siege 
 2016: XBIZ Award: Girl/Girl Performer of the Year
 2016: XBIZ Award: MILF Performer of the Year
 2018: XBIZ Award: MILF Performer of the Year

Weblinks 

 
 
 Ariella Ferrera y yo hablamos tranquilamente sobre las vacas suicidas
 The 10 porn stars people can’t stop Googling 2018

Pornodarsteller
Model
Träger des XBIZ Award
Kolumbianer
US-Amerikaner
Geboren 1979
Frau